3-й предолимпийский турнир проходил в Ираклионе в 2004 году, за 6 дней до начала Олимпийских игр. Победителем турнира стала сборная Австралии.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 2 группы по 3 в каждой. По результатам однокруговых турниров профодятся финальные игры.

Результаты

Группа A

Группа В

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

 4.   
 5.   
 6.

Лидеры Чемпионата

Ссылки 
Статистика турнира на оф. сайте ФИБА

Международные соревнования по баскетболу
2004 год в баскетболе